College City peut désigner les localités suivantes aux États-Unis :

 , une ancienne ville du comté de Lawrence en Arkansas.
 College City, une census-designated place du comté de Colusa en Californie.